

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
Anne Marie Madeleine Françoise Thouret (1715-1794), religieuse française ;
Antony Thouret (1807–1871), homme politique français ;
Auguste Thouret, aussi appelé Michel-Augustin Thouret (1749-1810), médecin français ;
Guillaume Thouret, (1782–1832), homme politique français ; 
Jacques-Guillaume Thouret (1746–1794), homme politique français, père du précédent ;
Jeanne-Antide Thouret (1765–1826), religieuse française.

Voir aussi 
 Hôtel Thouret, un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine (France).

Homonymie de patronyme